Епархия Корка и Росса (, ) — диоцез Римско-католической церкви, в составе митрополии Кашела и Эмли на юге Ирландии.

Епархия находится в светской провинции Манстер. Епархия была образована 19 апреля 1958 года путём объединения епархий Корка и Росса. С 2013 года епархией управляет преподобный .

По состоянию на 2016 год прихожанами являются 91,4 % населения епархии. Клир состоит из 140 священников (134 епископальных, 6 монашествующих). Кафедральным собором епархии является храм Пресвятой Девы Марии и Святой Анны в Корке.

Территория 
Епархия включает в себя город Корк и южную и западную части графства Корк, в том числе города Бандон, Бантри, Карригалин, Клонакилти и Кинсейл.

Ординарии 
Епископы Корка и Клойна
 Донах Маккарти (1712—1726)
 Блаженный Фаддей Маккарти (1727—1747)

Епископы Корка
 Ричард Уолш (1748—1763)
  (1763—1786)
  (1786—1815)
 Джон Мерфи (1815—1847)
 Уильям Делани (1847—1886)
 Томас О’Каллахан, OP (1886—1916)
  (1916—1952)
  (1952—1980)

Епископы Корка и Росса
  (1952—1980)
 Майкл Мерфи (1980—1996)
  (1997—2019)
  (с 2019)

Епископы были также Апостольскими администраторами епархии Росса в 1693—1747 и 1954—1958 годах.

Примечания

Литература 
 
   pp. 211–212. (in Latin)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Catholic-Hierarchy.org - Diocese Profile

К